Redland y Redlands son topónimos que hacen referencia a varios artículos::

Australia
 Redland City, área de gobierno local en el estado de Queensland.

Estados Unidos
 Redland, lugar designado por el censo en el estado de Alabama.
 Redland, lugar designado por el censo en el estado de Maryland.
 Redland, lugar designado por el censo en el estado de Texas.
 Redlands, ciudad en el estado de California.
 Redlands, lugar designado por el censo en el estado de Colorado.
 Municipio de Redland .